

Film 
 Planes – film del 2013

Geografia 
 Planes – comune spagnolo situato nella Comunità Valenciana
 Planès – comune francese situato nella regione della Linguadoca-Rossiglione

Musica 
 Planes – album di Colin Blunstone del 1976
 Planes – singolo di Jeremih del 2015
 Planes – singolo di Sergio Sylvestre del 2017